Baglione ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Baglione (1566–1643), italienischer Maler und Kunstschriftsteller
 Herbert Baglione (* 1977), brasilianischer Graffiti-Künstler